Майкл Кадлиц (; род. 29 декабря 1964) — американский актер. Известен ролями Джона Купера в сериале «Саутленд» и Абрахама Форда в сериале «Ходячие мертвецы».

Ранняя жизнь 
Майкл Кадлиц родился в Лонг-Айленде, Нью-Йорк. Он окончил среднюю школу Лейквуда в 1982 году. Учился в Калифорнийском институте искусств до 1990 года.

Карьера 
Во время учёбы в Калифорнийском институте искусств Кадлиц получил роль в Band of Brothers и работал на телевидении, а также в кинопроизводстве в художественном отделе различных шоу.

Личная жизнь 
Женат, вместе с женой Рэйчел воспитывает двоих детей.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Калифорнийского института искусств
Лауреаты премии «Выбор телевизионных критиков»
Киноактёры США